

Апраксінське сільське поселення — сільське поселення, Костромський район, Костромська область
 Апраксінське сільське поселення — сільське поселення, Чамзінський район, Мордовія